Фра́кции Европе́йского парла́мента — политические группы депутатов в Европейском парламенте. При этом объединение депутатов в группы происходит не по национальному признаку, а по их партийной принадлежности. Фракция может быть формальным представлением общеевропейской партии (европартии) в Парламенте. В других случаях она может быть коалицией из европейских партий, национальных партий и независимых политиков. Главное требование: в составе парламентской фракции должно быть как минимум 25 депутатов от семи стран Европейского союза.

История 
Несмотря на то что учредительные документы Европейского объединения угля и стали не предусматривали создание фракций, уже после первых заседаний Ассамблеи объединения делегации не придерживались своих национальных групп, а голосовали в соответствии со своей политической принадлежностью, а 16 июня 1953 года эта практика была закреплена в регламенте Ассамблее принятием соответствующей резолюции. Первыми тремя группами были: «Христианские демократы» (впоследствии ставшая фракцией Европейской народной партии), «Социалисты» (впоследствии — Прогрессивный альянс социалистов и демократов) и «Либералы» (впоследствии — Альянс либералов и демократов за Европу).

С развитием роли Парламента формировались и новые фракции. В 1965 году французские голлисты основали четвёртую фракцию, Европейский демократический союз, а в 1973-м консерваторы Великобритании и Дании вслед за вступлением их стран в Европейское сообщество сформировали фракцию Европейских консерваторов, впоследствии после смены названий присоединившейся к фракции Европейской народной партии. Также в 1973-м появилась первая коммунистическая фракция — «Коммунисты и союзники».

Выборы 1984 года позволили создать зелёным партиям и регионалистам — «радужную» фракцию, в свою очередь евроскептики и националистические партии, включая французский Национальный фронт и Итальянское социальное движение, создали фракцию Европейские правые, в июне 2015 года преобразованную в парламентскую группу под названием «Европа наций и свобод».

Текущий состав Европейского парламента 
После проведения выборов в Европейский парламент в мае 2019 года:

Восьмой состав (2014—2019) 
Кроме восьми крупных фракций в состав Европарламента входила и группа независимых депутатов.

Седьмой состав (2009—2014) 
включает в себя 766 депутатов из 28 стран-участниц Европейского союза.

Шестой состав (2004—2009) 
Выборы 732 депутатов Европарламента прошли во всех 25 государствах ЕС.

Пятый состав (1999—2004) 
Впервые на выборах социалистов опередила Европейская народная партия, для чего ей пришлось объединиться с европейскими демократами.

Четвёртый состав (1994—1999) 
К выборам в ЕС присоединяются Австрия, Швеция и Финляндия. Таким образом в Европарламенте оказывается 567 депутатов из 15 стран.

Третий состав (1989—1994) 
Присоединение к ЕС Испании и Португалии добавило к числу депутатов ещё 84 человека.

Второй состав (1984—1989) 
После присоединения Греции к ЕС количество депутатов в Европарламенте увеличилось до 434 человек из 10 государств.

Первый состав (1979—1984) 
Сформирован по результатам первых общеевропейских выборов, прошедших летом 1979 года. Председателем Европарламента впервые в истории была избрана женщина — Симона Вейль из Франции.

Ранние Ассамблеи (1952—1979) 
10 сентября 1952 года представители национальных парламентов Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, ФРГ, Франции и Италии впервые собрались в Брюсселе, чтобы создать Европейское политическое сообщество. 78 наиболее влиятельных депутатов во главе с председателем Ассамблеи бельгийским социалистом Поль-Анри Спааком принялись разрабатывать законные основания для формирования будущего ЕЭС.

После ратификации Римского договора 19 марта 1958 года в Люксембурге на постоянной основе начал свою работу Европейский парламент. Его Председателем был избран французский политик Робер Шуман. Интересы шести государств представляли 142 человека из самых крупных политических групп — социалисты, христианские демократы, экономисты-либералы; в 1965 году к ним добавился прогрессивный демократический блок (первые евроскептики), а чуть позже и коммунисты.

С расширением Европейского сообщества 1 января 1973 года (за счёт Великобритании, Ирландии и Дании число депутатов выросло до 198 человек) парламент вновь перевезли в Брюссель. В Люксембурге остался лишь секретариат. В январе 1977 года новым домом для общеевропейского парламента стал французский Страсбург, где к декабрю 1999 года возвели отдельное здание, способное вместить всех посланцев с учётом перманентного расширения ЕС.

Практика назначения партийных делегатов продолжалась вплоть до июня 1979 года, когда в странах-участницах решили организовать прямые выборы Евродепутатов.

См. также 
 Политические партии Европейского союза
 Выборы в Европейский парламент (2019)

Примечания

Ссылки 
 Political Groups on line — официальная страница фракций портала «Европа»
 Parties & Elections: European Union — результаты последних выборов на сайте «Parties & Elections»

История Европы

Списки:Европейский союз